«Игра́ Дже́ральда» () — американский фильм ужасов по одноимённому роману Стивена Кинга. В главной роли Карла Гуджино. Премьера в России состоялась 28 сентября 2017.

Сюжет 

В начале фильма мы видим супружескую пару, у которой есть некоторые проблемы в семейной жизни. Они едут в своём автомобиле, улыбаются друг другу, но между ними чувствуется какое-то напряжение, какая-то недосказанность. По дороге они чуть не сбивают собаку, которая поедает сбитое на дороге мелкое животное, но успевают затормозить. Приехав на место, они распаковывают вещи, коих не так уж много, среди них оказывается знаменитый стейк из японского ресторана, которым женщина хочет поделиться с псом, встреченным ими с мужем по дороге. Вышедший из дома муж уводит её в дом , ненавязчиво обвиняя в расточительстве, оставляя входную дверь открытой, что она замечает.

В ролях 
 Карла Гуджино — Джесси Бёрлингейм
 Кьяра Аурелия — молодая Джесси
 Брюс Гринвуд — Джеральд Бёрлингейм
 Карел Стрёйкен — Лунный человек / Рэймонд Эндрю Жубер
 Генри Томас — Том, отец Джесси
 Кейт Сигел — Салли, мать Джесси

Примечания 

Экранизации произведений Стивена Кинга
Фильмы США 2017 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Оригинальные фильмы Netflix